Jutz ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Jutz (1887–1945), deutscher Maler und Zeichner
 Carl Jutz (1838–1916, auch Carl Jutz der Ältere), deutscher Tiermaler
 Carl Ernst Bernhard Jutz (1873–1915, auch Carl Jutz der Jüngere), deutscher Landschaftsmaler
 Christian Jutz (1925–2019), deutscher Chemiker
 Leo Jutz (1889–1962), österreichischer Germanist und Dialektforscher
 Michael Jutz (1859–1940), österreichischer Politiker (CS)

Siehe auch:
 Yutz